Ein Pferdemarkt ist eine regelmäßige Verkaufsveranstaltung für Pferde unter freiem Himmel oder in einer Markthalle. Seit dem Mittelalter wurden Ort und Zeitpunkte der Märkte durch das Marktrecht geregelt. Viele heutige Bauern-, Wochen- und Jahrmärkte haben ihren Ursprung in ehemaligen Pferdemärkten, was teilweise auch noch durch den Namen ersichtlich ist. 

Weitere Bedeutungen werden im Folgenden aufgelistet.

Straßen und Plätze 
Pferdemarkt ist der Name von folgenden Straßen und Plätze:
 Am Pferdemarkt (Bottrop), Straße in Bottrop
 Pferdemarkt (Bottrop), Straße in Bottrop
 Pferdemarkt (Güstrow)
 ehemaliger Pferdemarkt, Platz in Hamburg, siehe Gerhart-Hauptmann-Platz
 Neuer Pferdemarkt, Straße und angrenzender Platz in Hamburg, St. Pauli
 Pferdemarkt (Hildesheim), Platz zwischen Scheelen-, Juden- und Schuhstraße
 Pferdemarkt (Kassel), Straße im Stadtteil Wesertor, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde.
 Am Pferdemarkt (Langenhagen), Straße in der Nähe des Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt
 Pferdemarkt (Lübeck), Straße
 Pferdemarkt (Oldenburg), Platz
 Pferdemarkt (Saarburg), Straße in Saarburg bei Trier
 Pferdemarkt (Trier), Platz

Veranstaltungen 

Folgenden Veranstaltungen tragen entweder die Bezeichnung Pferdemarkt im Namen oder sind historische Pferdemärkte:

 Bernhäuser Pferdemarkt
 Beerfelder Pferde-, Fohlen- und Zuchtviehmarkt
 Bietigheimer Pferdemarkt
 Bottroper Pferdemarkt, eine Veranstaltung auf dem Kirchplatz in der Bottroper Innenstadt mit Pferdehandel und Pferdeschau
 Cranger Kirmes, Volksfest und ehemaliger historischer Pferdemarkt im Herner Stadtteil Crange
 Kalter Markt in Ellwangen (Jagst)
 Havelberger Pferdemarkt
 Heilbronner Pferdemarkt
 Leonberger Pferdemarkt
 Ludwigsburger Pferdemarkt, auch Rossmarkt. Stadt- und Volksfest, das im Mai 1731 von Herzog Eberhard Ludwig gegründet wurde.
 Pferdemarkt (München), historische Handelsbörse für Pferde
 Ovelgönner Pferdemarkt, Volksfest mit Umzug
 Allerheiligenkirmes in Soest, Volksfest mit Pferdemarkt
 Quirnbacher Pferdemarkt, seit 1877 Pferdemarkt mit Lotterie im November

Diverses 
Pferdemarkt (Zeitschrift) ist eine ehemalige Pferdezeitschrift mit Anzeigen für den An- und Verkauf von Pferden.

Pferdemarkt ist eine landschaftliche Bezeichnung für Musik:

Siehe auch 
 Viehmarkt
 Roßmarkt

Einzelnachweise 

Pferdehandel